Верту может относиться к следующему:

Компании 
 Vertu — производитель мобильных телефонов.

Топонимы 
 Верту — коммуна департамента Атлантическая Луара Франции.
 Верту — кантон департамента Атлантическая Луара Франции.